Das Lamm ist der Titel folgender Filme:

 Das Lamm (1964), deutscher Film von Wolfgang Staudte
 Das Lamm (1969), österreichischer Fernsehfilm von Herbert Fuchs und Peter Loos